Miejscowości w Polsce
 Bogdanów-Kolonia – wieś w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Bogdanów-Kolonia – część wsi Bogdanów w woj. małopolskim w pow. miechowskim, w gminie Kozłów